Hector steht für:
 Hektor, Gestalt aus der griechischen Mythologie
 Hector (Name), Vorname und Familienname
 Hector (Gewitter), an der Nordspitze Australiens auftretende Gewitter
 Hektor (Objektiv), Foto-Objektiv für die Leica-Kamera
 Hector, Lokomotive der ÖBB, siehe ÖBB 2070
 Hector-Klasse, Schiffsklasse der Royal Navy
 Hector-Kunstpreis (auch Hectorpreis)
 Hector Wissenschaftspreis für Forschungsleistungen in den MINT-Bereichen
 Hector Rail, schwedisches Eisenbahnverkehrsunternehmen

Hector ist der akademische Beiname folgender Personen:
 Hector I.: Elias Rudolf Camerarius (1641–1695), deutscher Mediziner
 Hector II.: Rudolf Jacob Camerarius (1665–1721), deutscher Mediziner
 Hector III.: Elias Camerarius (1673–1734), deutscher Mediziner
 Hector IV.: Alexander Camerarius (1696–1736), deutscher Mediziner

Hector ist der Name folgender Orte:

in Neuseeland:
 Hector (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Hector (Alabama), Ort im Bullock County, Alabama
 Hector (Arkansas), Town im Pope County, Arkansas
 Hector (Kalifornien), Ort im San Bernardino County, Kalifornien
 Hector (Kentucky), Ort im Clay County, Kentucky
 Hector (Minnesota), City im Renville County, Minnesota
 Hector (New York), Town im Schuyler County, New York
 Hector (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Putnam County, Ohio
 Hector (Pennsylvania), Township im Potter County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Hector Township
 Mount Hector
 Hektor (Begriffsklärung)